Dörig oder Doerig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Doerig (1940–2012), Schweizer Bankmanager
 Harald Dörig (* 1953), deutscher Bundesrichter
 Johannes Dörig († 1526), Schweizer katholischer Priester und Reformator
 José Dörig (1926–1994), Schweizer Klassischer Archäologe
 Rolf Dörig (* 1957), Schweizer Manager
 Roswitha Doerig (1929–2017), Schweizer Malerin
 Ueli Dörig (* 1978), schweizerisch-kanadischer Autor und Musiker 

Siehe auch:

 Döring
 Dürig